

Codici 
 YS – codice vettore IATA di Régional Compagnie Aérienne Européenne

Geografia 
 Ys – isola mitologica della Bretagna

Musica 
 Ys – album discografico de Il Balletto di Bronzo del 1972
 Ys (versione inglese) – versione in inglese del suddetto album de Il Balletto di Bronzo, pubblicata nel 1992
 Ys – album di Joanna Newsom del 2006

Riviste 
 YS – acronimo della rivista informatica britannica Your Sinclair

Videogiochi 
 Ys – serie di videogiochi prodotta dalla Nihon Falcom Corporation
 Ys I: Ancient Ys Vanished – primo titolo della saga di Ys.

Altro 
 ys – simbolo dello yoctosecondo
 Ys – simbolo dello yottasecondo
 yS – simbolo dello yoctosiemens
 YS – simbolo dello yottasiemens